Leonard, Leonhard nebo Leonhardt (česky Linhart) může odkazovat na:

Místo
Rakousko
 Bad Sankt Leonhard im Lavanttal, město v Rakousku ve spolkové zemi Korutany
 Sankt Leonhard am Hornerwald, městys v okrese Kremže-venkov, Dolní Rakousy
 Sankt Leonhard im Pitztal, obec v Rakousku ve spolkové zemi Tyrolsko
Spojené státy americké
 Leonard (Lassen County, Kalifornie)
 Leonard (Santa Cruz County, Kalifornie)
 Leonard (Michigan)
 Leonard (Minnesota)
 Leonard (Missouri)
 Leonard (Severní Dakota)
 Leonard (Oklahoma)
 Leonard (Texas)

Příjmení 
 Adam Leonard – britský zpěvák a písničkář
 Andreas Leonhardt (1800–1866) – rakouský hudebník, skladatel a kapelník
 Elmore Leonard (1925–2013) – americký spisovatel
 Emery Clarence Leonard – americký botanik
 Frederick C. Leonard – americký astronom
 Gloria Leonard – herečka
 Gustav Leonhardt (1928-2012) – nizozemský varhaník, cembalista a dirigent
 Harlan Leonard – americký jazzový hudebník
 Harry Ward Leonard (1861–1915) – americký podnikatel, technik a vynálezce
 James A. Leonard – americký šachista
 Joshua Leonard – herec
 Leonard z Uničova (15. století) – slovenský písař a básník
 Marion Leonard – herec
 Patrick Leonard – americký písňový skladatel
 Robert Sean Leonard (* 1969) – americký herec
 Sheldon Leonard (1907–1997) – americký filmový a televizní producent
 Silvio Leonard (* 1955) – kubánský sportovec, atlet–sprinter
 Tom Leonard – více osob
 William Ellery Leonard – americký básník
fiktivní postavy
 Lenny Leonard – postava ze seriálu Simpsonovi

Jméno 
 Seznam článků začínajících na „Leonard“
 Seznam článků začínajících na „Leonhard“

Jiný význam 
 Léonard (komiks)